King Bee (album), een album uit 1979 van Johnny Winter met Muddy Waters
 King Bee (danceact), een Nederlandse dance- en hiphopact